Ramanujan-Primzahlen sind Primzahlen, die einer Ungleichung nach S. Ramanujan genügen, die aus seiner Verallgemeinerung des Bertrandschen Postulats folgte, das Ramanujan dabei neu bewies. Das Bertrandsche Postulat besagt, dass für alle Zahlen  zwischen  und  mindestens eine Primzahl liegt. Ramanujan-Primzahlen  sind als kleinste Zahlen definiert, so dass für alle  zwischen  und  mindestens  Primzahlen liegen. Dass es diese für jedes  gibt, bewies Ramanujan. Der Name Ramanujan-Primzahl wurde 2005 von Jonathan Sondow eingeführt.

Sei  die Primzahlfunktion, das heißt,  ist die Anzahl der Primzahlen, die nicht größer als  sind. Dann ist die ‑te Ramanujan-Primzahl die kleinste Zahl , für die gilt:

 für alle 

Mit anderen Worten: Sie sind die kleinsten Zahlen , sodass für alle  zwischen  und  mindestens  Primzahlen liegen. Weil die Funktion  nur an einer primen Stelle  wachsen kann, muss  eine Primzahl sein und es gilt:

 

Die ersten Ramanujan-Primzahlen sind:

2, 11, 17, 29, 41, 47, 59, 67, 71, 97, 101, 107, 127, 149, 151, 167, 179, 181, 227, 229, 233, 239, 241, 263, 269, 281, 307, 311, 347, 349, 367, 373, 401, 409, 419, 431, 433, 439, 461, 487, 491, … ()

Das Bertrandsche Postulat ist gerade der Fall  (mit ).

Ramanujan bewies die Existenz dieser Primzahlen, indem er die Ungleichung

für  ableitete. Die rechte Seite wächst monoton gegen Unendlich für .

Eigenschaften 
Es gilt für jedes 

,

wobei  den natürlichen Logarithmus bezeichnet, sowie

 für ,

wobei  die -te Primzahl ist.

Asymptotisch gilt

 für 

woraus mit dem Primzahlsatz folgt:

Die obigen Resultate stammen von Jonathan Sondow bis auf die Ungleichung , die Sondow vermutete und die Shanta Laishram bewies.

Beispiel 
Die ersten Primzahlen lauten:
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, … ()
Wir betrachten die beiden folgenden Eigenschaften (dabei ist  die Anzahl der Primzahlen  und  die -te Ramanujan-Primzahl):
  für alle 
 
und untersuchen nun diese für die ersten :

    Veranschaulichung der Ramanujan-Primzahlen

Weblinks

Einzelnachweise 

Ganzzahlmenge
Primzahl
Zahlentheorie
Srinivasa Ramanujan